Koreanische Bahn steht für:

 Koreanische Staatsbahn, nordkoreanische Eisenbahngesellschaft
 Korail, südkoreanische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Schienenverkehr in Chōsen, in Korea unter japanischer Herrschaft (1890 bis 1945/1948)